Toowoomba kan syfta på följande platser:

Australien 

 Toowoomba (ort), Queensland, 
 Toowoomba (region), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar